Triathlon kobiet na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 rozegrany został 20 sierpnia w Fort Copacabana. W zawodach udział wzięło 55 zawodniczek z 31 krajów.

Wyniki

Przypisy 

Triathlon na letnich igrzyskach olimpijskich 2016